

Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 R = Retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia
 SE = Exención especial

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2009
Tenis en 2009
Aberto de São Paulo 2009
Torneos de tenis en pista dura